Суперкубок Испании по футболу 1990 года (исп. 1990 Supercopa de España) — 5-й розыгрыш Суперкубка Испании, ежегодного футбольного турнира, в котором встречаются чемпион Ла Лиги и обладатель Кубка Испании предыдущего сезона. В этом розыгрыше встречаются победитель чемпионата Испании сезона 1989/1990 — «Реал Мадрид» и обладатель Кубка Испании 1989/1990 — «Барселона». Первый матч состоялся 5 декабря на стадионе Камп Ноу в Барселоне и завершился победой гостей — 0:1. Ответная игра состоялась 12 декабря в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. «Реал Мадрид» победил 4:1 и завоевал трофей по сумме двух встреч — 5:1.

Детали матча

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Эль Классико
 Чемпионат Испании по футболу 1990/1991
 Кубок Испании по футболу 1990/1991
 ФК «Барселона» в сезоне 1990/1991
 ФК «Реал Мадрид» в сезоне 1990/1991

Ссылки 
 Список матчей за Суперкубок Испании RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 1990 году
Декабрь 1990 года
События 5 декабря
Спортивные соревнования в Барселоне
События 12 декабря
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 1990 году